Montgomery, Alabama, glavni grad američke savezne države Alabame 
 Montgomery Clift, američki glumac
 Bernard Law Montgomery, britanski zapovjednik u Drugom svjetskom ratu